Roești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Roești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Roești (Pesceana), Dorf im Kreis Vâlcea